Die Curling-Europameisterschaft 2010 der Männer und Frauen fand vom 3. bis 11. Dezember in Champéry in der Schweiz statt. Titelverteidiger waren Schweden bei den Männern und Deutschland bei den Frauen.

Bei den Männern hat das Team Norwegen mit den Spielern (Skip Thomas Ulsrud), (Third Torger Nergård), (Second Christoffer Svae), (Lead Håvard Petersson) und (Alternate Markus Høiberg) die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team aus der Dänemark und dritter das Team aus der Schweiz.

Bei den Frauen hat das Team Schweden mit den Spielerinnen (Skip Stina Viktorsson), (Third Christina Bertrup), (Second Maria Wennerström), (Lead Margaretha Sigfridsson) und (Alternate Agnes Knochenhauer) die Europameisterschaft gewonnen. Zweiter wurde das Team Schottland und dritter wurde wiederum das Team aus der Schweiz.

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.

Turnier der Männer

Teilnehmer

Round Robin

Draw 1 
Samstag, 4. Dezember, 12:00

Draw 2 
Samstag, 4. Dezember, 20:00

Draw 3 
Sonntag, 5. Dezember, 16:00

Draw 4 
Montag, 6. Dezember, 08:00

Draw 5 
Montag, 6. Dezember, 16:00

Draw 6 
Dienstag, 7. Dezember, 10:00

Draw 7 
Dienstag, 7. Dezember, 19:00

Draw 8 
Mittwoch, 8. Dezember, 16:00

Draw 9 
Donnerstag, 9. Dezember, 08:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter
Donnerstag, 9. Dezember, 20:00

Dritter gegen Vierter 
Donnerstag, 9. Dezember, 20:00

Halbfinale 
Freitag, 10. Dezember, 16:00

Spiel um Platz 3 
Samstag, 11. Dezember, 08:00

Finale 
Samstag, 11. Dezember, 16:00

Endstand

Turnier der Frauen

Teilnehmerinnen

Round Robin

Draw 1 
Samstag, 4. Dezember, 08:00

Draw 2 
Samstag, 4. Dezember, 16:00

Draw 3 
Sonntag, 5. Dezember, 11:00

Draw 4 
Sonntag, 5. Dezember, 20:00

Draw 5 
Montag, 6. Dezember, 12:00

Draw 6 
Montag, 6. Dezember, 20:00

Draw 7 
Dienstag, 7. Dezember, 15:00

Draw 8 
Mittwoch, 8. Dezember, 10:00

Draw 9 
Mittwoch, 8. Dezember, 20:00

Playoffs

Erster gegen Zweiter 
Donnerstag, 9. Dezember, 20:00

Dritter gegen Vierter 
Donnerstag, 9. Dezember, 20:00

Halbfinale 
Freitag, 10. Dezember, 16:00

Spiel um Platz 3 
Samstag, 11. Dezember, 08:00

Finale 
Samstag, 11. Dezember, 12:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Mixed-Europameisterschaft 2010

Weblinks 
 Website des Veranstalters

2010
Europameisterschaft
Sportveranstaltung in Champéry
Curling (Schweiz)